Тромповский — фамилия. Известные носители:
 Тромповский, Октавио (1897—1984) — бразильский шахматист.
 Тромповский, Эдмунд фон (1851—1919) — инженер-строитель, архитектор.